Это имя может относиться к одному из тулку линии Кхьенце:
 Джамьянг Кхьенце Вангпо (1820—1892)
 Джамьянг Кхьенце Чокьи Лодро (1893—1959)
 Джамьянг Кхьенце Норбу (1961— )